Afrikamesterskabet i håndbold 2010 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 Afrikamesterskabet i håndbold 2010 (mænd)
 Afrikamesterskabet i håndbold 2010 (kvinder)